Cepacaballo puede referirse a:

 El nombre común de la planta Equisetum arvense.
 El nombre común de la planta Xanthium spinosum.